Le terme de sablière peut désigner : 
 sablière (architecture) : un élément de charpente ;
 une carrière où on extrait du sable ;
 sablière (chemins de fer) : un dispositif ferroviaire destiné à améliorer l'adhérence (physique) des locomotives.

Voir aussi 
 Sauvenière (homonymie)
 la Sablière de Chateaubriant, où ont été exécutés les otages du Camp de Choisel, dont Guy Môquet